

Entreprises 
 Tōhō, maison de production de cinéma japonaise.

Toponymes 
 Tōhō, village de la préfecture de Fukuoka au Japon.

Établissements d'enseignement 
 Université Tōhō, université japonaise installée à Tokyo ;
 École de musique Tōhō Gakuen, conservatoire privé de la ville de Chōfu au Japon.

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires